

Persone
 Alexandros Nikolaidis (1979-2022) – taekwondoka greco
 Andrej Nikolaidis (1974) – scrittore montenegrino
 Apostolos Nikolaïdīs (1896-1980) – allenatore di calcio e calciatore greco
 Ntemīs Nikolaïdīs, propr. Themistoklīs Nikolaïdīs detto Ntemīs (1973) – ex calciatore greco
 Nikos Nikolaidis (1939-2007) – regista e sceneggiatore greco
 Prodromos Nikolaidīs detto Makis (1978) – ex cestista greco con cittadinanza cipriota
 Sōtīrīs Nikolaidīs (1974) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista greco
 Thodōrīs Nikolaïdīs, noto anche come Theodoros Nikolaidis o Teofilos Nikolaidis (1891–...) – calciatore greco

Altro
 Stadio Apostolos Nikolaidis – stadio polivalente di Atene